Sawyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Roy T. Sawyer
 John O. Sawyer

Robotskapade auktorsförkortningar